Геккер () — прізвище німецького походження:

 Геккер Адольф-Фрідріх Карлович (1844—1896) — головний архітектор Києва (в 1877—1892 роках).
 Геккер Анатолій Ілліч (1888—1938) — російський і радянський військовий діяч.
 Геккер Василь Федорович (1828—1902) — російський архітектор і художник-аквареліст.
 Геккер Іван Романович (1927—1989) — фізик-експериментатор.
 Геккер Йоганн Юлій (1707—1768) — німецький богослов.
 Йосиф Геккер — нафтовий промисловець у Галичині 19 ст.
 Геккер Наталія Іванівна (нар. 1954) — дитячий письменник.
 Геккер Наум Леонтійович (1861—1920) — російський народник, журналіст і етнограф.
 Геккер Фрідріх Франц Карл (1811—1881) — німецький революціонер XIX століття, учасник громадянської війни в США.
 Геккер Юлій Федорович (Юліус Фрідріх Вільгельм) (1881—1938) — російський і американський філософ, соціолог і теолог, учень Франкліна Ґідінґса.

Німецькі прізвища